Zkratka SNS může mít následující významy:

 Společenství nezávislých států – organizace zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu
 Slovenská národní strana – slovenská politická strana
 Slovenská národní strana (historická) – slovenská politická strana v letech 1871-1938
 Srbská národní strana – srbská politická strana v letech 1998-2009
 Srbská pokroková strana (Srpska napredna stranka) – srbská politická strana
 Slovinská národní strana – slovinská parlamentní politická strana
 SnS – sulfid cínatý – chemická sloučenina.
 sympatický nervový systém

Externí odkazy